Кантаранас има више значења:

 Кантаранас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кантаранас, Лос Амијалес (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Кантаранас (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кантаранас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кантаранас (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кантаранас (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кантаранас, Сан Хосе дел Гријего (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кантаранас (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Кантаранас (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Кантаранас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кантаранас (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кантаранас (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кантаранас (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кантаранас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Кантаранас (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кантаранас (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кантаранас (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Кантаранас (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кантаранас (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кантаранас, Серис Мендоза Хименез (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику